Fitz steht für:
 Fitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fitz (Familie), Münchner Künstlerfamilie
 Fitz (Namensvorsatz), Namensbestandteil anglo-normannischer Herkunft
 Für alle Fälle Fitz, britische Krimiserie

Siehe auch:
 Fietz
 FITS
 Fitts
 Vitz